Norva — род цикадок из подсемейства Deltocephalinae трибы Opsiini, описанный Александром Фёдоровичем Емельяновым.

Описание 
Цикадки размером 5 мм. Умеренно стройные, с округло выступающей головой, переход лица в темя закругленный, но довольно резкий. В России один вид ржаво-красного цвета. Генитальные пластинки с оттянутыми вершинами.

Классификация 
Род включает два вида.

  — Приморский край. Корея.
  — Япония.

Примечания 

 
Deltocephalinae
Роды полужесткокрылых